L'expression contre-réforme catholique peut faire référence à :
 la Réforme catholique telle qu'établie au Concile de Trente, en réaction à la Réforme protestante ;
 la Ligue de la contre-réforme catholique, une communauté religieuse et un mouvement fondés par Georges de Nantes.